Санкт-Вольфганг-им-Зальцкаммергут () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия.

Входит в состав округа Гмунден. Население составляет 2794 человека (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 57 км². Официальный код — 4 07 17.

В городе родился трёхкратный чемпион мира по горнолыжному спорту Рудольф Нирлих.

Достопримечательности 
Католическая церковь Св. Вольфганга. Одна из немногих церквей в мире, в которой установлены два алтаря. В одном из приделов на потолке имеются живописные изображения чёрта, который, по легенде, помог св. Вольфгангу (ок. 924—994 гг.) построить храм.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йоханнес Пайнштайнер (АНП) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 25 мест.

 АНП занимает 13 мест.
 СДПА занимает 10 мест.
 АПС занимает 2 места.

Ссылки 
 Сайт церкви Св. Вольфганга

Общины Верхней Австрии